

Persone
 Chris Cavanaugh – ex nuotatore statunitense
 Christine Cavanaugh – attrice e doppiatrice statunitense
 Matt Cavanaugh – ex giocatore di football americano e allenatore di football americano statunitense
 Tyler Cavanaugh – cestista statunitense

Altro
 Toby Cavanaugh – personaggio immaginario della serie televisiva Pretty Little Liar